Yzeron commune du département du Rhône, région Rhône-Alpes.
 Yzeron, rivière et affluent du Rhône.